Guilherme Kopke Brito (São Paulo, 6 de novembro de 1976) é um político brasileiro. Ficou conhecido principalmente por seu cargo de prefeito regional da região da Mooca na gestão João Doria - Bruno Covas em São Paulo.

Biografia 
Graduado em gestão pública, pós-graduado em gestão de negócios e cursando administração, Guilherme Brito é subprefeito da Mooca. Foi subprefeito de Vila Prudente, Coordenador de Administração e Finanças (CAF) da subprefeitura de Vila Mariana, Chefe de Gabinete da subprefeitura de Sapopemba e diretor adjunto da Companhia Paulista de Obras e Serviços (CPOS). Na Secretaria de Estado da Cultura, foi diretor da antiga Diretoria de Artes e Ciências Humanas, e assessor parlamentar. Também foi assessor parlamentar da Secretaria de Estado da Educação, coordenador do Projeto Avança Brasil junto à Presidência da República e coordenador do programa Fábricas de Cultura junto ao BID. Foi membro do Condephaat, Conselho da Fundação do Patrimônio Energético, Conselho da Fundação CERET, Conselho Estadual de Turismo e Conselho Estadual de Juventude.

Ligações externas 
 Guilherme Brito (em português) no Instagram

Naturais da cidade de São Paulo
Políticos do Brasil
Política do estado de São Paulo